Нурлыбаев — фамилия. Известные носители:
 Нурлыбаев, Женис Какенович (род.1965) — казахский живописец и график.
 Нурлыбаев, Жолдыбай (1920—1945) — Герой Советского Союза.